NNE steht für:
 Nettonationaleinkommen
 Netznutzungsentgelt, Gebühr für die Durchleitung von Strom und Gas durch fremde Netze
 Bahnhof Neuenmarkt-Wirsberg (DS100-Code)
 Nationales Naturerbe
 die Himmelsrichtung Nordnordost (NNO) im Englischen (north-northeast) oder Französischen (nord-nord-est)

NNE